Арнор Ингви Траустасон, Адноур Ингви Трёйстасон (; род. 30 апреля 1993, Кеблавик, Исландия) — исландский футболист, полузащитник шведского клуба «Норрчёпинг» и сборной Исландии. Участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата мира 2018.

Клубная карьера 

Траустасон — воспитанник клуба «Кеблавик» из своего родного города. 13 сентября 2010 года в матче против «Фрама» он дебютировал в чемпионате Исландии. 25 сентября в поединке против «Вестманнаэйяра» Арнор забил свой первый гол за «Кеблавик». Летом 2012 года он на правах аренды перешёл в норвежский «Саннес Ульф». 26 августа в матче против «Согндала» Траустасон дебютировал в Типпелиге.

В начале 2014 года Арнор перешёл в шведский «Норрчёпинг». 15 мая в матче против «Фалькенберга» он дебютировал в Алсвенскан лиге. 14 июля в поединке против «Юргордена» Траустасон забил свой первый гол за «Норрчёпинг». В 2015 году он помог команде стать чемпионом и завоевать Суперкубок Швеции.

Летом 2016 года Арнор перешёл в венский «Рапид». 23 июля в матче против «Рида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге, заменив во втором тайме Томаса Мурга. 7 августа в поединке против столичной «Аустрии» Траустасон забил свой первый гол за «Рапид». Летом 2017 года Арнор на правах аренды перешёл в греческий АЕК. 20 августа в матче против «Панетоликоса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 26 октября в поединке Кубка Греции против «Аполлон Ларисса» Арнор забил свой первый гол за АЕК.

В начале 2018 года Траустасон перешёл в «Мальмё». 2 апреля в матче против «Эльфсборга» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Арнор забил свой первый гол за «Мальмё».

16 марта 2021 года Траустасон перешёл в клуб MLS «Нью-Инглэнд Революшн», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. В американской лиге он дебютировал 24 апреля в матче против «Ди Си Юнайтед». 21 июля в матче против «Интер Майами» он забил свои первые голы в MLS, сделав дубль. 9 августа 2022 года контракт Траустасона с «Нью-Инглэнд Революшн» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

10 августа 2022 года Траустасон вернулся в шведский «Норрчёпинг».

Международная карьера 
13 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной Польши Траустасон дебютировал в сборной Исландии. 13 января 2016 года в поединке против сборной Финляндии он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Арнор попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Австрии и Англии. В поединке против австрийцев Траустасон забил гол.

В 2018 году Арнор принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против сборной Хорватии.

Голы за сборную Исландии

Достижения 
 
  «Норрчёпинг»
 Чемпион Швеции: 2015
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2015
  «Нью-Инглэнд Революшн»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте sports.ru

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Кеблавик»
Игроки ФК «Саннес Ульф»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»